Li Na var den forsvarende mester, men tabte finalen til Victoria Azarenka, 6–2, 1–6, 6–3.

Seedning
De to bedst seedede indtrådte først i anden runde af turneringen.

  Caroline Wozniacki (Kvartfinalen)
  Petra Kvitová (Semifinalen)
  Victoria Azarenka (Mester)
  Li Na (Finale) 

 
<li>  Samantha Stosur (Første runde)
<li>  Vera Zvonareva (Første runde)
<li>  Agnieszka Radwańska (Semifinale)
<li>  Marion Bartoli (Kvartfinalen)
 

Finale

Top Half
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1=Første runde
|RD2=Anden runde
|RD3=Kvartfinalen
|RD4=Semifinalen

|RD1-seed03=
|RD1-team03= D Cibulková
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=4
|RD1-score03-3=6
|RD1-seed04=
|RD1-team04= S Peng
|RD1-score04-1=2
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=4

|RD1-seed05=
|RD1-team05= A Pavlyuchenkova
|RD1-score05-1=2
|RD1-score05-2=3
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= A Petkovic
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=Q
|RD1-team07= U Radwańska
|RD1-score07-1=1
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=7
|RD1-team08= A Radwańska
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=3
|RD1-team09= V Azarenka
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=Q
|RD1-team10= S Vögele
|RD1-score10-1=2
|RD1-score10-2=1
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= J Janković
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=3
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= J Görges
|RD1-score12-1=1
|RD1-score12-2=1r
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=WC
|RD1-team13= J Dokić
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=WC
|RD1-team14= I Holland
|RD1-score14-1=0
|RD1-score14-2=0
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=LL
|RD1-team15= P Hercog
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=3
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=8
|RD1-team16= M Bartoli
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= C Wozniacki
|RD2-score01-1=7
|RD2-score01-2=2
|RD2-score01-3=6
|RD2-seed02=
|RD2-team02= D Cibulková
|RD2-score02-1=5
|RD2-score02-2=6
|RD2-score02-3=4

|RD2-seed03=
|RD2-team03= A Petkovic
|RD2-score03-1=5
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=7
|RD2-team04= A Radwańska
|RD2-score04-1=7
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=3
|RD2-team05= V Azarenka
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= J Janković
|RD2-score06-1=4
|RD2-score06-2=2
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=WC
|RD2-team07= J Dokić
|RD2-score07-1=0
|RD2-score07-2=3
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=8
|RD2-team08= M Bartoli
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=1
|RD3-team01= C Wozniacki
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=5
|RD3-score01-3=2
|RD3-seed02=7
|RD3-team02= A Radwańska
|RD3-score02-1=3
|RD3-score02-2=7
|RD3-score02-3=6

|RD3-seed03=3
|RD3-team03= V Azarenka
|RD3-score03-1=7
|RD3-score03-2=6
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=8
|RD3-team04= M Bartoli
|RD3-score04-1=5
|RD3-score04-2=4
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=7
|RD4-team01= A Radwańska
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=3
|RD4-score01-3=2
|RD4-seed02=3
|RD4-team02= V Azarenka
|RD4-score02-1=1
|RD4-score02-2=6
|RD4-score02-3=6
}}

Bottom Half

Kvalifikationen
Seedning

  Maria Kirilenko (Anden runde)
  Kaia Kanepi (Træk sig pga. sejre i Brisbane)
  Polona Hercog (Kvalificerede, Lucky Loser)
  Chanelle Scheepers (Kvalificerede)
  Tamira Paszek (Første runde)
  Barbora Záhlavová-Strýcová ''(Anden runde)

<li> Ekaterina Makarova (Kvalificerede)
<li> Iveta Benešová (Anden runde)
<li> Anastasiya Yakimova (Første runde)
<li> Alexandra Dulgheru (Kvalificerede, Lucky Loser)
<li> Anne Keothavong (Første runde)
<li> Pauline Parmentier (Første runde)
<li> Vania King (Kvalifikationen, træk sig)

Kvalificerede

  Sofia Arvidsson
  Urszula Radwańska
  Ekaterina Makarova

<ol start="4">
<li> ' Chanelle Scheepers
<li> ''' Stefanie Vögele
<li>  Melinda Czink
</ol>

Lucky Losers

  Alexandra Dulgheru

<ol start="2">
<li> ''' Polona Hercog
</ol>

Første kvalifikation

Anden kvailifikation

Tredje kvalifikation

Fjerde kvalifikation

Femte kvalifikation

Sjette kvalifikation

References
Main Draw
Qualifying Draw

WTA Tour 2012